Валентин Шибаев:
 Шибаев, Валентин Владимирович (в монашестве, Иоасаф; род. 1954) — епископ Украинской Православной Церкви Киевского патриархата с титулом «Архиепископ Белгородский и Обоянский».
 Шибаев, Валентин Евгеньевич (1932—2013) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.